Paittasjärvi (Oost); meer en dorp bij Kuttainen
Paittasjärvi (West); meer bij Nikkaluokta.